Sianertut bezeichnet:
 Sianertut (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Sianertut (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland